Lux Prima — студийный альбом американской певицы Karen O (Karen Lee Orzolek; вокалистки группы Yeah Yeah Yeahs) и диджея и продюсера Danger Mouse (Брайан Джозеф Бёртон), вышедший 15 марта 2019 года на лейбле BMG Records.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (79 из 100), Clash, DIY, The Guardian, Pitchfork.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США